Alvacor pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Thunnus albacares
 Thunnus obesus
 Thunnus thynnus

Desambiguações de espécies